Пак Со Ён (, , при рождении Пак Ин Чжон (); род. 5 октября 1987 года, более известная как Соён) — южнокорейская певица и актриса. Она дебютировала как сольная исполнительница в 2021 году.

Являлась лидером и главной вокалисткой гёрл-группы T-ara, а также была участницей саб-юнита QBS.

Биография 
Соён родилась 5 октября 1987 года в Андоне, провинция Кёнсан-Пукто, Южная Корея. При рождении её назвали Ин Чжон, но, по её же словам, все люди с самого детства называли её Соён, поэтому она решила сменить имя. В 2005 году участвовала в песенном конкурсе и заняла там первое место. Соён обучалась в старшей школе искусств в Аняне.

В подростковом возрасте Соён стала трейни SM Entertainment и изначально должна была стать лидером и главной вокалисткой Girls’ Generation, но за полгода до дебюта ушла из агентства, ощущая слабость и неготовность к тому, чтобы дебютировать. Позднее Соён подписала контракт с Mnet Media, чтобы стать частью новой женской группы и исполнить свою мечту стать певицей.

Карьера

2009–2011: Дебют в T-ara 

Дебют новой женской группы T-ara, которые должны были стать «королевами музыкальной индустрии», претерпевал изменения в составе ещё до официального дебюта. Оригинальный состав из пяти участниц стажировался вместе три года, но Чжиэ и Чживон ушли за месяц до выхода дебютного сингла «거짓말 (Lies)», и компания приняла решении о добавлении новых участниц. Таким образом, за три недели до дебюта в группе появились Соён и Кьюри.

В январе 2010 года Соён была госпитализирована в больницу с симптомами гриппа после съёмок в дораме «Мастера обучения» с другими участницами группы, и T-ara завершили недавно начавшийся промоушен с синглом «처음처럼 (Like the First Time)». В мае стартовал показ дорамы «Кофейня», специально для которого Соён исполнила песню «Page One» совместно с Ок Чу Хён. 28 июля состоялась премьера фильма «Звонок смерти 2: Кровавый лагерь», где одну из главных ролей исполнила Чжиён, а Соён записала саундтрек «What Should We Finish?».

В 2011 году Соён стала постоянной участницей телешоу «100 баллов из 100». В декабре того же года она была назначена новым лидером T-ara.

2012–2013: Актерские роли и QBS 
13 января 2012 года Соён участвовала в мюзикле «Roly-Poly», основанном на одноимённом хит-сингле T-ara, выпущенном в июне 2011 года. 13 августа стартовал показ дорамы «Влюблённые с Хэундэ», где она исполнила роль Ли Гван Су.

26 июня 2013 года состоялся дебют саб-юнита QBS, куда вошли Кьюри и Борам; юнит был ориентирован исключительно на японский рынок. В июле девушка перестала быть лидером T-ara и её заменили на Кьюри.

2017–н.в: Уход из MBK Entertainment 
6 марта 2017 года MBK Entertainment объявили о последнем камбэке T-ara в составе шести человек до истечения контрактов Соён и Борам; альбом должен был выйти в мае. Из-за конфликтов менеджмента релиз отложили до июня, Соён и Борам уже не выступали с группой, так как их контракты подошли к концу 15 мая.

11 июля 2020 года стало известно, что девушка подписала контракт с Think Entertainment.

Публичный имидж 
На протяжении восьми лет Соён была участницей T-ara, одной из популярных и самых продаваемых корейских женских групп второго поколения, и её не раз признавали одной из самых сильных главных вокалисток среди женских айдол-групп наравне с Юи (After School), Хёрин (Sistar), Тхэён (Girls’ Generation) и Соне (Wonder Girls).

Личная жизнь 
28 сентября 2013 года MBK Entertainment подтвердили, что Соён состоит в отношениях с актёром О Чон Хёком на протяжении трёх лет. 5 июля 2016 года было объявлено, что пара рассталась; DSP Media, агентство Чон Хёка, комментировать причину отказалось, а MBK заявили, что расставание произошло из-за чрезмерно загруженной деятельности обоих.

Дискография

Фильмография

Примечания 

Музыканты T-ara